Lanfrank und Lanfranc steht für:

 Lanfrank von Bec (um 1010–1089), Erzbischof von Canterbury
 Lanfrank von Mailand (13. Jahrhundert), lombardischer Chirurg
 Lanfranc (Schiff, 1907)

Siehe auch:
 Lanfranco